8-я горнопехотная дивизия () — воинское формирование вермахта, правопреемница 157-й горнопехотной дивизии.

История 
Образована 27 февраля 1945 как правопреемница 157-й горнопехотной дивизии. Дивизией командовал вплоть до конца войны генерал-лейтенант Пауль Шрикер. Дивизия вела бои против союзников в Апеннинах, откатившись до реки По. 8 мая 1945 года капитулировала, находясь между Роверето и Триентом.

Организация 
 296-й горнопехотный полк
 297-й горнопехотный полк
 1057-й горный артиллерийский полк
 1057-й резервный батальон
 1057-й противотанковый отряд
 1057-й горный инженерный отряд
 1057-й разведывательный отряд
 1057-е управление снабжения

Командующие 
Генерал-лейтенант Пауль Шрикер ()

Ссылки 
 Axishistory
 Feldgrau
 Lexikon der Wehrmacht

Горнопехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году